Die Montabaur Open 1987 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Mai 1987 in Montabaur stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1987 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1987
Tennisturnier in Montabaur